Bagrat I. od Abhazije
 Bagrat I. od Imeretije
 Bagrat I. od Iberije